What's Going On (Marvin Gaye), een muziekalbum van Marvin Gaye uit 1971
 What's Going On (nummer van Marvin Gaye), het titelnummer van dat album
 What's Up?, een nummer van de 4 Non Blondes dat soms foutief What's Going On genoemd wordt